Mohammad Safadi (né en 1944), homme politique libanais
 Nicasio Safadi (1902-1968), musicien équatorien d'origine libanaise